Slave (engl. für „Sklave“), zu unterscheiden von Slawe, steht für:

 Master/Slave, ein allgemeines hierarchisches Prinzip der Regelung und Steuerung
 Slave River, ein Fluss in Kanada
 Eine devote Person (auch „Sub“ genannt) im BDSM
 Ein fotografisches Blitzlichtgerät, das per Lichtsignal von einem anderen Blitzlicht ausgelöst wird
 Eine Sprache der Na-Dené-Sprachfamilie

Siehe auch:
 Slawe